Peter Wilson pode se referir a:
 Peter Wilson (futebolista australiano)
 Peter Wilson (futebolista escocês)
 Peter Wilson (atirador) britânico - campeão de fossa dublê nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
 Pete Wilson - Peter Barton Wilson, político norte-americano
 Hakim Bey - pseudônimo de Peter Lamborn Wilson, anarquista norte-americano

Desambiguações de antropônimos
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012